Turniej zapasów na Igrzyskach Azji Południowej 2006 rozegrano w Sri Lance w mieście Kolombo.

styl wolny

Tabela medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na foeldeak.com

2006 w zapasach
Igrzyska Azji Południowej
Sport na Sri Lance
2006 na Sri Lance